Kilange steht für:

 Kilange (Motu), ein Motu im Nordosten des Arno-Atolls.
 Kilange (Fluss), einen Fluss in Nigeria.